Кимми Грейнджер (; род. 18 мая 1995 года в Сан-Диего, Калифорния, США) — американская порноактриса.

Карьера 
Имеет сицилийское происхождение. Её мать — бывшая фотомодель. До начала порнокарьеры Кимми работала официанткой по коктейлям в стриптиз-клубе Little Darlings. Подрабатывает стриптизёршей. Первые съёмки порносцен состоялись в Майами в 2015 году.

Снимается для таких студий как Brazzers, Digital Sin, Evil Angel, Girlfriends Films, Girlsway, Jules Jordan Video, Mofos, Naughty America, Nubile Films, Reality Kings и многих других.

В специальном соревновании под названием Оргазмические игры (), которое было организовано Adult Empire в августе 2016 года, Кимми занимает третье место (бронза) в категории «Бондаж».

В сентябре 2016 года была выбрана порносайтом Twistys.com как Treat of the Month.

В ноябре 2018 года за работу в фильме Poon Raider: A DP XXX Parody была номинирована премией AVN Awards в категории «Лучшая актриса — полнометражный фильм».

По данным сайта IAFD на июнь 2018 года, снялась в более чем 230 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2015 — Naughty Nieces 2
 2016 — A Soft Touch 3
 2016 — Come Inside Me 2
 2016 — Exxxtra Small Chicks Fucking Huge Dicks 16
 2016 — Innocence of Youth 9
 2016 — Manuel Ferrara’s Ripe
 2017 — 2 Chicks Same Time 24
 2017 — Double Distraction
 2018 — Super Cute 8
 2018 — Three Lovers

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Twistys Treats